Wyniki Grand Prix Słowenii, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

To 5 zawody o Wielką Nagrodę Słowenii.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Matej Ferjan, natomiast rezerwę toru stanowili Izak Santej oraz Jernej Kolenko.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (5) Greg Hancock (USA)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (16) Matej Ferjan (Słowenia)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (17) Izak Šantej (Słowenia)
 (18) Jernej Kolenko (Słowenia)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – obrońca tytułu mistrzowskiego.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Krsko.

Zobacz też 
 Grand Prix Słowenii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Słowenia
2006
Gmina Krško